Кампо Треинта и Очо има више значења:

 Кампо Треинта и Очо (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Треинта и Очо (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику